Вильякастин () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 110 км². Население — 1653 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

28 августа 2011 года состоялся старт 9-го этапа многодневной велогонки Вуэльта.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Francisco Hernández Ortiz-Pizarro, fundador de Calbuco 
 
 
 
 
 
 Villacastinenses en el descubrimiento de América 
 Historia de la Santa Hermandad y de la Guardia Civil

Муниципалитеты Сеговии